Aaron Grosser (né en 1996), coureur cycliste allemand ;
 Alfred Grosser (né en 1925), politologue, sociologue et historien franco-allemand ;
 Axel Grosser (né en 1961), coureur cycliste allemand ;
 Maurice Grosser (1903-1986), peintre américain ;
 Peter Grosser (1938-2021), footballeur international allemand reconverti entraîneur ;
 Philip Grosser (1890-1933), anarchiste et anti-militariste américain ;
 Pierre Grosser (né en 1963), historien français.

Voir aussi 

 .